Албански планини може да се отнася за:
 Албани (Monti Albani) – планина с вулканичен произход в Лацио, в близост до Рим
 Монте Албано (Monte Albano) – планински масив в Тоскана, Италия, част от Централни Апенини
 Албански планини – общоупотребим израз на Балкани за верига многобройни, успоредни и припокриващи се труднопроходими планински масиви покрай адриатическото крайбрежие, между Проклетия и Пинд